Miejscowości w USA:
 Creal Springs – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
Gminy w USA:
 Creal Springs (ang. Creal Springs Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson